Eusebio Vélez Mendizábal – ciclista su strada e dirigente sportivo spagnolo.
 Félix Mendizábal – velocista spagnolo
 Guillermo Mendizábal – ex calciatore messicano
 Juan Álvarez Mendizábal – politico ed economista spagnolo
 Sergio Mendizábal – attore spagnolo